Похилевич Дмитро Леонідович — український історик;
 Похилевич Лаврентій Іванович — український краєзнавець

Українські прізвища